Turčija je razdeljena na 81 provinc (turško iller, ednina il). 

Na čelu province je določeni guverner (vali).

Province se naprej delijo na okrožja. Vsaka provinca ima središče (il merkezi) v osrednjem distriktu (merkez ilçe), ki se običajno imenuje enako kot provinca. Izjeme so Antakya (Hatay), İzmit (Kocaeli) in Adapazarı (Sakarya).

Seznam provinc in centrov 
Opomba: imena provinc so v turščini. Kjer je slovensko ime drugačno, je narejena preusmeritev. 

 

 Podatki so iz popisa 2000.
 Province so do province Zonguldak glede na registrske oznake razporejene po abecedi. Province z višjimi številkami so bile ustanovljene kasneje. poimenovala jih je vlada. zaradi enostavnosti pa ni prišlo do spreminjanja zaporedja.

Geografija Turčije